Пельву́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 200 км на північний схід від Марселя, 50 км на північний схід від Гапа.

Історія 

1-1-2017 Пельву і Валлуїз було об'єднано в новий муніципалітет Валлуїз-Пельву.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 487,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пельву на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Пельву на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи